Reinmuth ist der Familienname folgender Personen:

 Eckart Reinmuth (* 1951), deutscher Theologe
 Ernst Reinmuth (1901–1986), deutscher Botaniker
 Hermann Reinmuth (1902–1942), deutscher Jurist und Widerstandskämpfer
 Karl Wilhelm Reinmuth (1892–1979), deutscher Astronom
 Matthias Reinmuth (* 1974), deutscher Maler
 Oscar William Reinmuth (1900–1984), US-amerikanischer Klassischer Philologe

Reinmuth steht außerdem für:
 30P/Reinmuth, ein Komet